Stay Hungry, film réalisé par Bob Rafelson, sorti en 1976 ;
 Stay Hungry, album du groupe Twisted Sister, sorti en 1984.